Bågskytte gjorde debut i olympiska sammanhang vid olympiska sommarspelen 1900 och har varit med vid 15 olympiska spel. Frankrike har varit med vid 13 av spelen. 83 olika nationer har varit med och tävlat. Det anordnas av International Archery Federation.

Historia 
Redan vid den andra moderna de olympiska spelen, i Paris 1900, var bågskytte med. Sju olika discipliner med varierande distanser fanns med. Vid nästa olympiska spel, i St Louis 1904, fanns fem discipliner men endast tävlande från USA medverkade. Vid olympiska sommarspelen 1908 fanns tre bågskyttetävlingar. Bågskytte togs bort från OS 1912 men återinfördes 1920.

Mellan 1920 och 1972 fanns bågskytte inte med vid olympiska spelen. Vid olympiska sommarspelen 1972 i München fanns individuella spel för både herrar och damer. Denna form av tävling behölls till 1988 då även lagtävlingen infördes. Vid sommarspelen 1992 började man använda systemet head-to-head, och tävlingarna blev mer lika turneringar. Samma system finns kvar än idag.

Medaljfördelning

Från 1972 
1972 blev året då den moderna tävlingsformen kom till de olympiska sommarspelen. Många nationer tävlade varjämte tävlingarna fick mer standardiserade former.

Alla år 
Denna tabell innehåller tävlingar från åren 1900, 1904, 1908, och 1920 dessutom från och med 1972, som visas i tabellen ovan.

Tävlingen 
De moderna olympiska spelen består i fyra grenar: herrarnas individuella, damernas individuella, herrarnas lag och damernas lag. I varje gren är avståndet från den tävlande till måltavlan 70 meter.

Individuellt 
I de individuella tävlingarna tävlar 64 bågskyttar. Tävlingen börjar med en rankingrunda. Alla tävlande skjuter 72 pilar (i sex grupper om tolv pilar). De rankas sedan efter resultatet för att bestämma singelklassens utslagning. Efter detta bestäms bågskyttens resultat i den omgången då denna slogs ut; de som besegras i den första omgången får placeringarna 33-66.

Vid den första omgången ställs den bäst rankade mot den sämst rankade; den andra till den näst sämsta osv. De första tre omgångarna består i att 18 pilar skjuts i sex grupper. Den med bäst resultat går vidare, och den andra slås ut.

Efter tre sådana rundor återstår åtta bågskyttar. De resterande tre rundorna (kvartsfinaler, semifinaler och medaljmatcher) är de sista rundorna. 12 pilar skjuts i fyra grupper. De två tävlande skjuter sina pilar växlande istället för samtidigt, som de gör i de tre första omgångarna. Förlorarna i kvartsfinalerna åker ut, men förlorarna i semifinalerna möts i bronsmatchen. I finalen får vinnaren guldmedaljen och förloraren silvermedaljen.

Lag 
Alla nationer som har tre tävlande i den individuella tävlingen får en plats i lagtävlingen. Samma tävlande som i de individuella tävlingarna måste tävla i lagtävlingen. Deras resultat i den individuella rankingrundan används för att bestämma lagets rankingrundsresultat. Matcherna består i att varje lag skjuter 27 pilar i tre grupper om nio pilar; i varje grupp skjuter varje tävlande tre pilar. Avancemang är likadant som i den individuella tävlingen.

Grenar

Tidiga spel 
De tidiga olympiska bågskyttetävlingarna hade grenar som var i stort sett unika för varje olympiskt spel.

Moderna spel

Nationer 
Följande nationer har varit med i bågskytte vid olympiska sommarspelen.

Rekord 
De olympiska rekorden i bågskytte etablerades 1992.

Huvudartikel: Lista över olympiska rekord i bågskytte

Se även 
 Lista över olympiska medalister i bågskytte

Externa länkar 
 IOC Bågskytte
 FITA hemsida